Baso steht für:
 Mazu Daoyi (709–788), chinesischer Meister des Chan-Buddhismus
 Basophiler Granulozyt

BASO